Franciaország
Saint-Léonard, település Gers megyében
Saint-Léonard, település Marne megyében
Saint-Léonard, település Pas-de-Calais megyében
Saint-Léonard, település Seine-Maritime megyében
Saint-Léonard, település Vosges megyében